Stingray — 6-й студійний альбом Джо Кокерa, презентований у квітні 1976 року на лейблі A&M Records

Список композицій

Примітки 

Альбоми Джо Кокера
Англомовні музичні альбоми
Альбоми A&M Records
Квітень 1976